Асмоловичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Асмоловичи — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Асмоловичи — деревня в Усвятском районе Псковской области.